AIK slutade säsongen 1985 på en femteplats i Allsvenskan och gick därmed inte vidare till SM-slutspel dit de fyra bäst placerade lagen gick. AIK vann Svenska cupen efter en final mot Östers IF. Det här gjorde att AIK kvalificerade sig till Cupvinnarcupen där 1:a omgångens Red Boys blev en munsbit (8-0 och 5-0) men där ett ineffektivt AIK förlorade i 2:a omgången mot Dukla Prag med 0–1 och 2–2.

Allsvenskan

Tabell

Intern skytteliga 
1;Thomas Andersson,8 mål

2-4; Roger Sundin, Sven Dahlkvist, Lars Zetterlund, 3 mål

5-9; Thomas Johansson, Thomas Lundmark, Thomas Bergman, Björn Kindlund, Göran Göransson, 2 mål

10-11; Kjell Jonevret, Kari Virtanen 1 mål

Totalt 11 målskyttar.

Källor

Fotboll i Sverige 1985
1985
Fotbollssäsongen 1985 efter lag